Emporia puede referirse a: 
Emporio (término polisémico)
Lugares en los Estados Unidos
 Emporia (Indiana)
 Emporia (Kansas)
 Emporia (Virginia)